Жоффруа Сент-Илер () — французская фамилия, известные носители:

 Изидор Жоффруа Сент-Илер (1805—1861) — французский биолог.
 Этьенн Жоффруа Сент-Илер (1772—1844) — французский зоолог.